Plusieurs cyclones tropicaux ont été baptisés Gonzalo, dont :
 Ouragan Gonzalo de 2014, un ouragan de catégorie 4 qui a touché les Bermudes et frôlé Terre-Neuve ;
 Tempête tropicale Gonzalo de 2020, une tempête tropicale modérée qui s'est dissipée en atteignant les îles du Vent.

Ouragan homonyme
Tempête tropicale homonyme